Mihălășeni, comune della Romania nel distretto di Botoșani
Mihălășeni, comune della Moldavia nel distretto di Ocnița